Amex — сокращение, может обозначать:
 Американская фондовая биржа ().
 American Express Company — компания в США, которая занимается производством, выдачей и обслуживанием кредитных карт.
 Amex Gold BUGS Index — американский фондовый индекс, также известный как HUI Index.
 Amex Major Market Index — американский фондовый индекс.
 Amex Oil Index — американский фондовый индекс.
 AMEX (ТОВ "Амекс Техника Крепления") - компания по производству и реализации крепежных элементов.

Примечания